Otranto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Otrantosundet, sund i Medelhavet, 
 Otranto, Apulien, Provincia di Lecce,

Medelhavet

 Otrantosundet, sund i Medelhavet, 

Robotskapade Italienförgreningar